Пеливан () — село в Оргеевском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Пеливан, включающей также село Чишмя.

История 
Название дано в честь Иона Пеливана — борца за национальное освободительное движение в Бессарабии

В 1946 году село было переименовано из Пеливана в Новый Миток, и  носило название до 1992 года.

Постановлением правительства Республики Молдова № 882 от 22.01.1992 сёла Лучафэр и Новый Миток объединены в село Пеливан.

География 
Село расположено на высоте 64 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пеливан проживает 2236 человек (1099 мужчин, 1137 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Оргеевского района